Ari-Juhani Hjelm (Tampere, 24 de fevereiro de 1962) é um ex-jogador e treinador de futebol finlandês. Atualmente é o técnico do Tampere United, clube de sua cidade natal, atualmente disputando a Veikkausliiga. 

Como atacante, Hjelm jogou na Bundesliga pela equipe do Stuttgarter Kickers na temporada 1988-89. Também jogou na 2. Bundesliga, a segunda divisão alemã, pelo mesmo Kickers (1989-90) e pelo FC St. Pauli (1992-94). Na Finlândia, Hjelm representou o FC Ilves (1981-88 e 1990-94) e HJK Helsinki (1995-96).

Hjelm realizou 100 partidas pela Seleção Finlandesa, mantendo o recorde de partidas pela seleção por uma década, posteriormente sendo ultrapassado por Jari Litmanen em 2006. É também o segundo maior artilheiro pela seleção (depois de Litmanen) com 20 gols. Hjelm é o capitão honorário da seleção finlandesa.

Títulos

Como Jogador 
 Veikkausliiga: 1983
 Copa da Finlândia: 1990, 1996
 Jogador finlandês do ano: 1987
 Capitão honorário da Seleção Finlandesa

Como treinador 
 Veikkausliiga:2001,2006,2007
 Copa da Finlândia:2007

Ligações externas 
 Ari Hjelm - Fussballdaten
 Hjelm's international appearances at RSSSF

Naturais de Tampere
Futebolistas da Finlândia
Futebolistas do Stuttgarter Kickers
Futebolistas do FC St. Pauli
Futebolistas do Helsingin Jalkapalloklubi
Jogadores da Seleção Finlandesa de Futebol
Treinadores de futebol da Finlândia